Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Fernsehserie Um Himmels Willen, sortiert nach der deutschen Erstausstrahlung. Die Serie umfasst 20 Staffeln mit 260 Episoden.

Übersicht

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Staffel 7

Staffel 8

Staffel 9

Staffel 10

Staffel 11

Staffel 12

Staffel 13

Staffel 14

Staffel 15

Staffel 16

Staffel 17

Staffel 18

Staffel 19 
Die 19. Staffel mit 13 Episoden wurde vom 7. Januar 2020 bis 14. April 2020 erstausgestrahlt.

Staffel 20 
Die Dreharbeiten für die 20. Staffel mit 13 Episoden begannen am 24. Juni 2020. Ende November wurde bekannt, dass die Serie mit dieser Staffel und 260 Episoden beendet werden sollte. Die letzte Staffel wurde von März bis Juni 2021 ausgestrahlt. Zum Start gab es eine Doppelfolge auf dem üblichen Sendeplatz.

Weblinks

Einzelnachweise 

Umhimmelswillenepisoden